Malinowyj () – nazwa toponimów w Rosji

 Malinowyj – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Malinowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie saratowskim
 Malinowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie swierdłowskim
 Malinowyj – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim

Także 
 Malinowyj – rzeka w obwodzie amurskim w dorzeczu Amura

Zobacz także 
 Malinowszczyzna –  wieś na Białorusi

Strony ujednoznaczniające